Der EHF-City-Cup der Frauen 1997/98 war die 5. Auflage des Pokalwettbewerbs für europäische Handball-Vereinsmannschaften, der jährlich von der Europäischen Handballföderation organisiert wurde.

Sieger wurde das dänische Team von Ikast FS.

Siehe auch 
 EHF Champions League der Frauen 1997/98
 EHF-Pokal der Frauen 1997/98
 EHF-Europapokal der Pokalsieger der Frauen 1997/98
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Frauen
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Männer

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_City_1998.html

Handball-Europapokal (Frauen)